Schüller är ett tyskt efternamn som burits av bland andra

 Peter Schüller (1921–2006) tysk politiker
 Helmut Schüller (född 1952) österrikisk präst, ledare för Kyrkoherdeinitiativet
 Heidi Schüller (född 1950) tysk löpare
 Rasmus Schüller (född 1991) finländsk fotbollsspelare

Tyska efternamn